Vedrijano ima više značenja:
 Vedrijano (Masa-Karara)
 Vedrijano (Ređo Emilija)